

Geografia
 Borgo Wührer – borgo di Brescia

Persone 
 Franz Xaver Wührer (*-1870), imprenditore austriaco fondatore della omonima birreria
 Pietro Wührer (1847-1912), patriota italiano
 Alois Wührer (1906-1981), politico austriaco (ÖVP) 
 Friedrich Wührer (1900-1975), pianista tedesco-austriaco
 Hans Wührer (1943), sacerdote cattolico austriaco
 Kari Wührer (1967), attrice e cantante statunitense

Aziende
 Wührer – birreria italiana fondata a Brescia